Еми Стамболова (Свиштов, 30. јул 1973) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Една жена}- (1993)
 -{Ела, ела}- (1994)
 -{Родена за любов}- (1995)
 -{Чакам те}- (1996)
 -{Емел}- (1999)
 -{Чувства}- (2001)
 -{The Best +}- (2007)

Спотови

Фолклорни спотови 

Рођени 1973.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи